The Big Idea – cortometraggio del 1917 diretto da Hal Mohr e Gilbert Pratt
The Big Idea – cortometraggio del 1919 prodotto dalla National Film Corporation of America
The Big Idea – cortometraggio del 1924 diretto da George Jeske
The Big Idea – cortometraggio del 1934 diretto da William Crowley (William Beaudine)
The Big Idea – album del 1989 del duo Dave Stewart & Barbara Gaskin